Børkop, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Vejle, il comune aveva una popolazione di 11.478 abitanti (2005) e una superficie di 103 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Egtved, Give, Jelling e Vejle per dare luogo al riformato comune di Vejle compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Comuni della Danimarca soppressi
Vejle